Masley ist der Familienname von: 
 Frank Masley (1960–2016), US-amerikanischer Rennrodler

Sonstiges:
 Mount Masley, Berg im Viktorialand, Antarktika